Фло́рес ( — «цветы») — испанская фамилия и топоним.

Топонимы 
 Флорес — межостровное море в Тихом океане.
 Флорес — остров в составе Малых Зондских островов (Индонезия).
 Флорес — впадина в одноимённом море.
 Флорес — город в Гватемале.
 Флорес — один из районов Буэнос-Айреса.
 Флорес — один из департаментов Уругвая.
 Флорес — кантон в Коста-Рике.
 Флорес-де-Авила — муниципалитет в Испании.

Носители фамилии

А—М 
 Флорес, Андрес (род. 1990) — сальвадорский футболист.
 Флорес, Бернардо (род. 1995) — американский бейсболист.
 Флорес, Би Джей (род. 1979) — американо-мексиканский боксёр-профессионал.
 Флорес, Вальтер (род. 1978) — боливийский футболист.
 Флорес, Венансио (1808—1868) — уругвайский государственный деятель и генерал.
 Флорес, Дейби (род. 1996) — гондурасский футболист, полузащитник.
 Флорес, Диего (род. 1982) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Флорес, Дилан (род. 1993) — коста-риканский футболист.
 Флорес, Игор (род. 1973) — испанский шоссейный велогонщик.
 Флорес, Кристина Мэри (род. 1981) — американская актриса и певица кубинского происхождения.
 Флорес, Лола (1923—1995) — испанская певица.
 Флорес, Лолита (настоящее имя Мария Долорес Гонсалес Флорес; род. 1958) — испанская певица.
 Флорес, Лурдес (род. 1959) — перуанский юрист и политический деятель.
 
 Флорес, Марко Антонио (1937—2013) — гватемальский прозаик, поэт, эссеист, журналист.
 Флорес, Мэри (более известна как Ве Нилл; род. 1951) — американский визажист, мастер по созданию специального грима.

П—Э 
 Флорес, Педро (род. 1951) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Флорес, Рената (род. 1949) — мексиканская актриса.
 Флорес, Родриго (1913—2007) — чилийский шахматист.
 Флорес, Росарио (род. 1963) — испанская певица, композитор и актриса с цыганскими корнями.
 Флорес, Руслан Умберто (род. 1969) — настоящее имя российского певца Кристиана Рэя.
 Флорес, Силия (род. 1953) — венесуэльский политический деятель, участница Единой социалистической партии Венесуэлы.
 Флорес, Сильвия (ок. 1951—2022) — белизский политик, спикер Палаты представителей (1998—2001), президент Сената (2001—2003) 
 Флорес, Фелипе (род. 1987) — чилийский футболист.
 
 
 
 Флорес, Хосуэ (род. 1993) — панамский футболист.
 Флорес, Эдисон (род. 1994) — перуанский футболист.
 Флорес, Эйприл (род. 1976) — американская порноактриса и режиссёр, писатель, фотограф, визажист и модель.

Составные фамилии 
 
 Дольмо Флорес, Эухенио (род. 1965) — гондурасский футболист.
 Каррильо Флорес, Антонио (1909—1986) — мексиканский политический деятель.
 Каррильо Флорес, Фернандо (род. 1963) – колумбийский государственный деятель.
 Монтеро Флорес, Лисардо (1832—1905) — перуанский военный и государственный деятель, президент Перу.
 Руа Флорес, Карлос (род. 1992) — колумбийский футболист.
 Санчес Флорес, Кике (род. 1965) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Флорес Авенданьо, Гильермо (1894—1982) — политический деятель Гватемалы.
 Флорес Магон, Рикардо (1873—1922) — мексиканский анархист, деятель Мексиканской революции.
 Флорес Риос, Маурисио (род. 1990) — чилийский шахматист, гроссмейстер.
 Флорес Сантос, Хенаро (1942—2019) — боливийский профсоюзный и политический деятель.
 Флорес Суньига, Херардо (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Флорес Факуссе, Карлос Роберто (род. 1950) — гондурасский политик, бизнесмен, президент Гондураса в 1998—2002 годах.
 Флорес Хихон, Антонио (1833—1915) — президент Эквадора в 1888—1892 годах.
 Мендоса-и-Амор Флорес, Бенхамин (1933—2004) — боливийский художник.
 Ланса Флорес, Маргарито (1938—1962) — кубинский антикоммунистический повстанец.

См. также 
 Флориш